Rhytismataceae är en familj av svampar. Rhytismataceae ingår i ordningen Rhytismatales, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhytismataceae